Illja Nyžnyk, scacchista ucraino
 Stephanie Niznik, attrice americana